|-
| 29201 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29202 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29203 Schnitger ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 29204 Ladegast ||  || 11 aprilie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 29205 ||  || 11 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 29206 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29207 - ||  || 6 septembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 29208 Halorentz ||  || 9 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 29209 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29210 - ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29211 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29212 Zeeman ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 29213 || 1991 SJ || 29 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 29214 Apitzsch ||  || 2 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 29215 || 1991 UE || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 29216 - ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29217 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 29218 - || 1992 AY || 4 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 29219 || 1992 BJ || 24 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 29220 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29221 - ||  || 28 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29222 - ||  || 29 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29223 - ||  || 23 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29224 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 29225 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29226 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29227 Wegener ||  || 29 februarie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 29228 || 1992 EC || 2 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 29229 ||  || 10 martie 1992 ||  || 
|-
| 29230 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 29231 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29232 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29233 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29234 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29235 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29236 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29237 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29238 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29239 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 29240 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29241 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29242 - ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29243 - ||  || 3 mai 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29244 Van Damme ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29245 - || 1992 PZ || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 29246 Clausius || 1992 RV || 2 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 29247 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29248 - ||  || 27 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29249 Hiraizumi ||  || 26 septembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 29250 Helmutmoritz ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 29251 - ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 29252 Konjikido ||  || 25 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 29253 || 1993 DN || 21 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 29254 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 29255 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 29256 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29257 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29258 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29259 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29260 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29261 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29262 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29263 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29264 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29265 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29266 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29267 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29268 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29269 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29270 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29271 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29272 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29273 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29274 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29275 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29276 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29277 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29278 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29279 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29280 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29281 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29282 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29283 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29284 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29285 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29286 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29287 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29288 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29289 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29290 - ||  || 24 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 29291 - || 1993 JX || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29292 Conniewalker ||  || 24 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 29293 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29294 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29295 - ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29296 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 29297 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29298 ||  || 16 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 29299 - ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 29300 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-